Па́тарниеки (; ранее также Патерниеки, Патерники — ) — населённый пункт в Краславском крае Латвии, в составе Пиедруйской волости. Расположен на правом берегу реки Росицы, на автодороге , у государственной границы с Белоруссией. Расстояние от волостного центра — села Пиедруя — составляет 9 км, от краевого города Краслава — 33 км.

В 2 км к востоку от населённого пункта расположен одноимённый автомобильный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе. С белорусской стороны ему соответствует пункт пропуска «Григоровщина». Является одним из двух международных автомобильных пунктов пропуска на границе Латвии с Белоруссией.

В советское время населённый пункт входил в состав Краславского района.

Примечания 

Населённые пункты Краславского края
Пиедруйская волость